Il doppio del torneo di tennis ATP Birmingham 1980, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Wojciech Fibak e Tom Okker che hanno battuto in finale  José Luis Clerc e Ilie Năstase 6–3, 6–3.

Teste di serie 

 Peter Fleming /  Heinz Günthardt (primo turno)
 Wojciech Fibak /  Tom Okker (campioni)

 Pat Du Pré /  Stan Smith (quarti di finale)
 Vijay Amritraj /  Raúl Ramírez (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

ATP Birmingham 1980